Первомайское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

См. также 
 Первомайская волость
 Первомайский сельсовет